Mongolska bendijska reprezentacija predstavlja državu Mongoliju u športu bendiju.

Prvi put je sudjelovala na bendijskom SP 2006. godine.

Bendijske reprezentacije
Šport u Mongoliji